Black Beetle – personaggio dei fumetti DC Comics
 Black Beetle – personaggio dei fumetti Dark Horse Comics
 M-497 Black Beetle – locomotiva sperimentale